CALPE est le sigle de la Communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne (département de l’Essonne, région Île-de-France, France).
 Calpe est le nom castillan de Calp, une ville de la Communauté valencienne (Espagne) ;
 Antonio Calpe (1940-2021), footballeur espagnol.